Boula peut faire référence à : 
 Boula, instrument de musique antillais.
 Boula, une commune rurale au Burkina Faso.
 Boula, village de la Région de l'Extrême-Nord du Cameroun.
 Boula, une sous-préfecture de la préfecture de Kankan, dans la région du même nom en Guinée.

Homonymie de toponyme